Casa di Dante – casa natale di Dante a Firenze
 Casa di Dante in Lunigiana – casa museo di Luzzano
 Casa di Dante in Roma – associazione culturale con sede a Roma